Хюряк (вариант Хуряк) () — село в Табасаранском районе Дагестана. Входит в сельское поселение «Сельсовет „Бурганкентский“».

Географическое положение 
Расположено в 13 км к юго-востоку от районного центра села Хучни.

Население

Примечания 

Населённые пункты Табасаранского района